Saint-Agnan (Nièvre) – francuska gmina w regionie Burgundia
 Saint-Agnan (Saona i Loara) – francuska gmina w regionie Burgundia
 Saint-Agnan (Yonne) – francuska gmina w regionie Burgundia
 Saint-Agnan (Tarn) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje
 Saint-Agnan (Aisne) – francuska gmina w regionie Pikardia